Sethus Calvisius kan syfta på bland andra:

* Sethus Calvisius den äldre (1556–1615), tysk tonsättare och musikteoretiker
 Sethus Calvisius den yngre (1639–1698), tysk evangelisk teolog